Па́лочки для еды́ — пара небольших тонких палочек, традиционный столовый прибор в Восточной Азии. К пяти странам, где преимущественно используют палочки, относятся Китай, Япония, Корея, Монголия и Вьетнам. В Таиланде, с введением в обращение в XIX веке королём Рамой V европейских столовых приборов, палочками едят только лапшу или супы. Палочки обычно изготавливают из дерева, металла, кости, слоновой кости, а в настоящее время также из пластика. Считалось, что в императорском дворце Китая для выявления ядов в пище использовались серебряные палочки.

История и культурные аспекты

Китай 

Археологические исследования в Китае позволяют сделать вывод, что палочки для еды, которые в Китае называют куайцзы () появились в эпоху Шан (около 3 тысяч лет назад). По легенде, придумал их легендарный предок Юй, когда хотел достать горячее мясо из котла и не обвариться кипятком. Он отломил от дерева две веточки и осуществил желаемое․

Палочками пользуются 30 % людей — столько же, сколько пользуются вилкой. Прочие едят руками.

Куайцзы — квадратные у основания, чтобы не катились по столу. Длина их — примерно 25 см, а кухонные, обычно бамбуковые, раза в полтора длиннее.

Делают их из дерева, металла, пластмассы, кости. В Китае распространены вэйшэн куайцзы () — одноразовые деревянные, не очень качественно обработанные, поэтому перед употреблением их нужно потереть друг о друга, чтобы избежать заноз.

Япония 

В Японию палочки  пришли из Китая в период Яёй. Сначала это были цельные палочки из бамбука: тонкий бамбуковый ствол расщеплялся надвое, и половина его складывалась поперёк, в результате получались своеобразные бамбуковые «щипцы», скреплённые в верхней части. Палочки современного вида (раздельные) появились в Японии в период Асука. В это время палочками пользовалась лишь высшая аристократия, простой народ ел руками. В период Нара обычай пользования палочками распространился на все сословия.

Существует множество вариаций форм и размеров многоразовых палочек , которые подчас представляют настоящее произведение искусства: их красят, покрывают лаком, инкрустируют перламутром и украшают различными узорами. Современные хаси бывают костяными, деревянными (из бамбука, сосны, кипариса, сливы, клёна, чёрного или фиолетового сандалового дерева), круглого или квадратного сечения с коническим или пирамидальным остриём.

Считается, что палочки тренируют мелкую моторику, развивающую умственные способности, поэтому в Японии учат обращаться с хаси с малых лет. Воспитание у детей желания овладевать палочками для еды японские учёные считают важной и актуальной для своей страны задачей. Подтверждением действенности «упражнений» с палочками являются заявление исследователей о том, что дети, начавшие есть с помощью хаси сразу после того, как им исполнился год, опережают в развитии своих сверстников, не сумевших расстаться с ложками.

Палочки для японца — не только повседневная личная вещь (их не принято предоставлять в пользование другим), но и священный символ (японцы уважительно называют их . По преданию они приносят владельцу удачу и долгую жизнь, и поэтому хаси считаются хорошим праздничным подарком. К примеру, хаси преподносят молодожёнам, подразумевая при этом пожелание быть такими же неразлучными, как пара палочек. Их дарят младенцу на 100-й день с момента его рождения, когда во время церемонии «Первые палочки» взрослые впервые дают ему попробовать рис с помощью палочек. Изготавливают и подарочные наборы палочек для всей семьи.

Кроме того, существуют хаси для Нового года, чайной церемонии, для сладостей. Существует тип палочек, изобретённый знаменитым японским чайным мастером Сэн-но Рикю. Рассказывают, что однажды утром он отправился в лес, чтобы собрать кусочки деревьев и зачистил их для того, чтобы насладиться запахом свежей древесины.

Для палочек в Японии существуют специальные подставки: . Это название образовано присоединением отглагольного существительного от глагола . На хасиоки палочки нужно класть тонкими концами, так, чтобы они смотрели влево. Если на столе нет хасиоки — хаси можно положить рядом на край тарелки или на стол.

Одноразовые палочки подают в специальном бумажном чехле, который нередко оказывается настоящим украшением и предметом коллекционирования. Он может быть раскрашен причудливыми рисунками, а может содержать логотип ресторана.

С помощью палочек можно не только держать еду и отправлять её в рот, но и выполнять массу других более сложных операций: смешивать соус, разделять куски, измельчать и даже резать.

Корея 

В Корее палочки для еды называются «чоккара́к» (), корейские палочки тонкие, металлические. Это уникальный в своём роде обычай — более ни в одной из стран, где пользуются палочками для еды, их не изготавливают из металла (хотя могут делаться из металла палочки для приготовления пищи), более того, например, в Японии одним из преимуществ палочек перед европейскими столовыми приборами считается то, что «не приходится царапать зубы железками». Раньше корейские чоккарак делались из латуни, сейчас, главным образом — из нержавеющей стали.

Современные тенденции 
В настоящее время в большинстве ресторанов подают палочки одноразового использования , сделанные из пластмассы или дерева. Обычно они выпускаются недорасщепленными (верхние концы палочек не распилены, как свидетельство того, что ими не пользовались).

Техника использования 

Принцип удержания палочек для еды:
 Безымянный палец и мизинец необходимо прижать друг к другу, указательный и средний — слегка вытянуть вперёд.
 Нижняя палочка кладётся в ложбинку между кистью руки и большим пальцем, при этом её нижний, тонкий конец опирается на третью (ногтевую) фалангу безымянного пальца, а толстый конец примерно на ¼ выступает за пределы ладони.
 Затем верхняя палочка кладётся на третью (ногтевую) фалангу среднего пальца, первую фалангу указательного, и придерживается кончиком большого; палочку нужно держать примерно как карандаш.

Нижняя палочка при еде остаётся неподвижной, все манипуляции выполняются с помощью верхней: когда распрямляются средний и указательный пальцы, палочки раздвигаются. Соответственно, сгибая средний и указательный пальцы, сводят палочки вместе, захватывая куски пищи. Главное условие, гарантирующее успешное пользование палочками — не напрягать руку. Кисть руки должна быть расслаблена, а движения — лёгкими, спокойными. Для развития навыков обращения с палочками рекомендуется потренироваться на мелких предметах — горошинах, зёрнах кукурузы.

Этикет 
Палочки — часть культуры и истории, пользование ими окружено массой условностей и церемоний. Существует множество правил и хороших манер, имеющих отношение к палочкам, причём этикет в разных странах имеет свои характерные черты. Общая часть правил в целом выглядит так:

 Палочки используются только для того, чтобы взять еду и положить её в рот или на свою тарелку. Любые другие манипуляции с помощью палочек могут считаться не соответствующими этикету. В частности, не следует:
 стучать палочками по столу, тарелке или другим предметам, чтобы подозвать официанта;
 «рисовать» палочками на столе;
 «бродить» палочками вокруг еды;
 копаться палочками в миске в поисках лучшего куска — нужно брать еду сверху.
 Следует заранее выбирать кусок. Дотронувшись палочками до куска, нужно взять его и съесть.
 Нельзя накалывать еду на палочки.
 Нельзя трясти палочки, чтобы остудить кусок.
 Некрасиво облизывать палочки, и, вообще, держать палочки во рту просто так.
 Нельзя указывать палочками, не следует размахивать ими в воздухе.
 Не следует передвигать посуду с помощью палочек. Посуда берётся только руками.
 Прежде чем попросить добавки пищи, палочки нужно положить на стол.
 Нельзя втыкать палочки в еду. Это считается дурным тоном, так как напоминает палочки с благовониями, которые ставят умершим родственникам.

Китайский этикет 

Китайцы часто используют для еды европейские приборы, в частности, вилки и ложки. Палочками едят традиционные блюда, наиболее удобные именно для взятия палочками.
 При взятии еды палочками ладони всегда должны быть направлены вниз. Переворачивание руки запястьем и ладонью вверх считается некультурным.
 Китайцы традиционно едят рис из миски. Миску с рисом подносят ко рту, и затем рис едят палочками. Если рис сервирован на тарелке, как это принято в западной культуре, допускается и даже считается более практичным использовать вилку или ложку.
 В отличие от японской традиции, вполне допускается передавать палочками еду близким людям (детям, родителям, родственникам), если им сложно или неудобно взять еду самим. По отношению к старшим считается знаком уважения передать им еду первым, ещё до начала трапезы (что соответствует конфуцианской традиции уважения старших).
 Закончив еду, палочки следует положить поперёк миски, концами влево — это знак того, что трапеза завершена и добавки не требуется.

Японский этикет 

 Нельзя зажимать палочки в кулаке: японцы воспринимают этот жест как угрожающий.
 Не следует передавать палочками еду другому человеку в тарелку или в принимающие чужие палочки. Этот жест используется для перекладывания близкими родственниками костей умершего после кремации в урну, и табуирован во всех других случаях.

Влияние на окружающую среду 
Только в Китае ежегодно используется и выбрасывается около 45 миллиардов пар одноразовых деревянных палочек, что составляет примерно 1,7 миллиона кубометров дерева или 25 миллионов уничтоженных деревьев в год, экспортный рынок составляет ещё примерно 180 млрд пар. В целях защиты окружающей среды с апреля 2006 года в Китае был введён 5 % налог с продаж на одноразовые палочки, а в Пекине (Китай) от них отказались многие отели. В Японии ежегодно используется около 24 млрд пар одноразовых палочек (90 % поступают из Китая), то есть около 200 пар на человека.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 Палочки как часть японской культуры 

Столовые приборы
Азиатская кухня
Китайская кухня
Японская кухня
Палки
Обычаи и этикет в Японии